Прое́зд Ше́лихова — проезд в районе Лефортово Юго-Восточного административного округа Москвы.

Происхождение названия
Наименование бывшему безымянному проезду присвоено 6 ноября 2018 года  в память о Г. И. Шелихове (1747—1795) — русском исследователе, мореплавателе, промышленнике и купце, с 1775 года занимавшемся обустройством коммерческого торгового судоходства между Курильской и Алеутской островными грядами. В 1783—1786 годах он возглавлял экспедицию в Русскую Америку, в ходе которой были основаны первые русские поселения в Северной Америке.

Описание
Проезд начинается от шоссе Энтузиастов на рекультивируемой и застраиваемой территории бывшего металлургического завода «Серп и Молот».Прокладка проезда только начата, ведётся строительство новых кварталов Достоинство и Искренность жилого комплекса «Символ». Согласно проекту планировки, по мере застройки проезд будет продлён до Третьего транспортного кольца.

Здания и сооружения
Жилые дома и другие сооружения в настоящий момент только строятся.

Общественный транспорт
По самому проезду общественный транспорт не проходит. Вблизи начала проезда, на шоссе Энтузиастов, расположена остановка общественного транспорта «Станция Курская-Товарная».

Трамваи
12 — 2-я улица Машиностроения – 16-я Парковая улица
38 — Черёмушки – 3-я Владимирская улица
46 — Малый Калитниковский проезд – Площадь Сокольническая Застава

Автобусы
125 — Улица Молостовых — Красноказарменная площадь
340 —  — Смирновская улица
365 —  — Смирновская улица, 25
567 —  —Смирновская улица, 25
730 — Гаражная улица (Москва) — 
м8 —  — Дангауэровка
т53 —   — платформа Новогиреево
н4 —  — Новокосино

Примечания 

Улицы Москвы, названные в честь людей
Проезды Москвы
Улицы Москвы, появившиеся в 2018 году